Шахтёрское  — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шахтёрское — село в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия 
 Шахтёрское —  с 2002 по 2011 название села Шахтёрский Хасанского района Приморского края.

Украина 
 Шахтёрское — село в Иваничевском районе  Волынской области.
 Шахтёрское — село в Павлоградском районе  Днепропетровской области.
 Шахтёрское — посёлок в Синельниковском районе  Днепропетровской области.
 Шахтёрское — село в Великоновоселковском районе  Донецкой области.
 Шахтёрское — посёлок городского типа в  Свердловском городском совете  Луганской области.